Marcus Herennius désigne plusieurs personnalités romaines :

 Marcus Herennius, consul en 93 av. J.-C. ;
 Marcus Herennius, consul en 34 av. J.-C.